Montánchez est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.
 Zarza de Montánchez est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.